Stefanie Elisabeth Konstanze Maria Mayer (* 1995 in Wien) ist eine österreichische Sängerin, Songwriterin und Musicaldarstellerin.

Leben 
Stefanie Mayer wuchs in Breitenfurt bei Wien, auf. Im Alter von 12 Jahren erhielt sie Unterricht in klassischem Gesangsunterricht, Ballett und Jazztanz. Später wurde sie Front-Sängerin der Band Dish Of Citizen Drake. Ihre professionelle Ausbildung begann sie 2012 in Wien, die sie 2018 mit der Paritätischen Bühnen-Reifeprüfung in Musical (younion) abschloss.

Seit 2016 ist Mayer Mitglied des Jugendchores der Volksoper Wien und hatte Auftritte u. a. in Hänsel und Gretel, Das Wunder der Heliane, Fürst Igor, Ein Sommernachtstraum (Ballett), Carousel, Meine Schwester und ich und Brigadoon. Ihre erste Solorolle übernahm sie im Jahr 2016 als Clara/Chiara in der BaRock-Oper Vivaldi – Die fünfte Jahreszeit von Christian Kolonovits.

2019 gewann sie mit dem Song I Dreamed A Dream aus dem Musical Les Misérables den ersten Platz der Castingshow Stimmhelden in Kärnten. 2020 nahm sie an dem Wettbewerb Stimme Kärntens teil und erzielte mit dem Song I'd Rather Go Blind von Etta James den ersten Platz. 2021 nahm sie an der ORF Castingshow Starmania 21 teil und schaffte es bis in die erste Finalshow, in der sie Nothing Compares von Sinéad O'Connor sang und anschließend ausschied.

Ihre dritte Single Remember wurde im Januar 2021 veröffentlicht.

Rollen 
 2016 – Vivaldi – Die fünfte Jahreszeit – Volksoper Wien (Clara)
 2019 – König Karotte – Volksoper Wien (Lépida)
 2021 – Das Land des Lächelns – Volksoper Wien (Fini)

Weblinks 

 Stefanie Mayer auf der Website der Volksoper Wien
 Website von Stefanie Mayer

Einzelnachweise 

Opernsänger
Musicaldarsteller
Songwriter
Musiker (Wien)
Darstellender Künstler (Wien)
Teilnehmer an Starmania
Österreicher
Geboren 1995
Frau